Poker je lahko:

 kartaška igra poker
 Poker (film)
 Poker, pesem in pesniška zbirka Tomaža Šalamuna